Подсолтовский сельсовет — административная единица на территории Мстиславского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Подсолтово.

История 
Создан 20 августа 1924 в составе Мстиславского района. В 2013 году в состав сельсовета вошли населённые пункты упразднённого Раздельского сельсовета.

Состав 
Подсолтовский сельсовет включает 30 населённых пунктов:

 Белый Мох — деревня.
 Бель — деревня.
 Березетня — деревня.
 Богатьковка — деревня.
 Булино — деревня.
 Вышово — деревня.
 Глинье — деревня.
 Даниловск — деревня.
 Залесье — деревня.
 Заньковщина — деревня.
 Ионы — деревня.
 Иртищево — деревня.
 Каменка — деревня.
 Курманово — агрогородок.
 Крутая — деревня.
 Лужки — деревня.
 Милейково — деревня.
 Нестерово — деревня.
 Осиновка — деревня.
 Пацково — деревня.
 Подсолтово — агрогородок.
 Путяты — деревня.
 Раздел — деревня.
 Рубановка — деревня.
 Свердлово — деревня.
 Селищи — деревня.
 Славное — деревня.
 Соколово — деревня.
 Старина — деревня.
 Шамово — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Чапуркино— деревня.

Население 
Население сельсовета согласно переписи 2009 года (11 населённых пунктов) — 1323 человека, из них 93,3 % — белорусы, 6,0 % — русские, 0,6 % — украинцы.

Инфраструктура 
На территории сельсовета находится сельскохозяйственное предприятие ОАО «Натопа – Агро», учреждения образования: ГУО «Подсолтовский УПК д/с-СШ», ГУО «Курмановский УПК д/с – СШ».

Культура 

 Литературный дом-музей Максима Горецкого в д. Малая Богатьковка

Примечания

Ссылки 
 Мстиславский райисполком

Сельсоветы Мстиславского района